Список лауреатов и номинантов кинонаграды MTV в категории Лучший герой:

Кинонаграда MTV